Amerikai Egyesült Államok
 Seaside, város Floridában
 Seaside (Kalifornia)
 Seaside, város Oregon állam Clatsop megyéjében
 Seaside, New York Queens kerületének egyik negyede

 Seaside Heights
 Seaside Park

Zene
 Seaside (album) – 2015-ös dzsesszalbum
 Seaside (dal) – The Ordinary Boys-dal
 Seaside Rendezvous – Queen-dal
 Seaside Woman – 1977-es kislemez

egyéb
 Seaside (film) – francia filmdráma
 Seaside (szoftver) – webfejlesztői környezet
 Seaside Signal – az Oregon állambeli Seaside hetilapja